Sieben Dörfer bezeichnet:
 Sieben künische Dörfer im Bayerischen Wald
 Sieben (freie) Dörfer bei Münchberg
 Sieben Dörfer von La Taha in Spanien
 Sieben Dörfer bei den Schebaa-Farmen an der Grenze zwischen dem Libanon, Israel und Syrien

Siehe auch:
 Dörfer
 7-Dörfer-Rundweg in Niederösterreich
 Siebendörfer (Săcele) in Rumänien
 Sieben Gemeinden